Чуди́нов (Чуди́нова) — русская фамилия. Происходит от древнерусского прозвища Чудин, указывающего на выходцев из окрестностей Чудского озера или принадлежность к чудским племенам.
 
 Чудинов, Алексей Викторович (1972—1997) — советский и российский боксёр.
 
 Чудинов, Артём Михайлович (род. 1984) — российский игрок в мини-футбол.
 Чудинов, Афанасий (XVIII в.) — живописец из Сольвычегодска.
 Чудинов, Валерий Алексеевич (1942—2023) — философ и педагог, автор псевдонаучных историко-лингвистических теорий.
 
 Чудинов, Дмитрий Александрович (род. 1986) — российский боксёр-профессионал.
 Чудинов, Игорь Витальевич (род. 1961) — премьер-министр Киргизии (2007—2009).
 Чудинов, Кузьма Николаевич (1933—2013) — фрезеровщик, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Чудинов, Максим Валерьевич (род. 1990) — российский хоккеист.
 Чудинов, Павел Васильевич (1865—1922) — кадровый офицер императорской армии, участник Русско-японской войны, Первой мировой войны и Гражданской войны.
 
  
 Чудинов, Степан Васильевич (1916—1980) — Герой Советского Союза.
 Чудинов, Фёдор Александрович (род. 1987) — российский боксёр-профессионал.
 Чудинов, Энгельс Матвеевич (1930—1980) — советский философ.



См. также 
 Чудин
 Чудиново